Драфт НХЛ 1990 прошёл в Ванкувере, провинция Британская Колумбия, 16 июня 1990 года. Из 21 хоккеиста, выбранного в первом раунде, 14 провели в НХЛ более 500 матчей, а девять из них — более 1000. Еще шесть хоккеистов, выбранных позднее, провели в НХЛ более 1000 матчей. Первого представителя Советского Союза выбрали только в третьем раунде — им стал Вячеслав Козлов.

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)

Раунд 1 

 1. «Калгари» получил выбор в первом раунде и выбор во втором раунде (32 общий) от «Нью-Джерси» в обмен на выбор в первом раунде (20 общий) и два выбора во втором раунде (24 и 29 общий) 16 июня 1990 года.
 2. «Монреаль» получил выбор в первом раунде и выбор в третьем раунде драфта-1993 от «Сент-Луиса» в обмен на выбор в первом раунде (18 общий) и защитника Майка Лалора 16 января 1989 года.
 3. «Баффало» получил выбор в первом раунде и нападающего Дэйла Хаверчука от «Виннипега» в обмен на выбор в первом раунде (19 общий), защитника Фила Хаусли и двух нападающих — Скотта Арниела и Джеффа Паркера 16 июня 1990 года.
 4. «Сент-Луис» получил выбор в первом раунде и защитника Майка Лалора от «Монреаля» в обмен на выбор в первом раунде (12 общий) и выбор в третьем раунде драфта-1993 16 января 1989 года.
 «Ванкувер» получил выбор в первом раунде, выбор во втором раунде драфта-92 и защитника Эдриена Плавсика от «Сент-Луиса» в обмен на выбор во втором раунде (33 общий), защитника Харольда Снепстса и нападающего Рича Саттера 6 марта 1990 года.
 5. «Виннипег» получил выбор в первом раунде, защитника Фила Хаусли и двух нападающих — Скотта Арниела и Джеффа Паркера от «Баффало» в обмен на выбор в первом раунде (14 общий) и нападающего Дэйла Хаверчука 16 июня 1990 года.
 6. «Нью-Джерси» получил выбор в первом раунде и два выбора во втором раунде (24 и 29 общий) от «Калгари» в обмен на выбор в первом раунде (11 общий) и выбор во втором раунде (32 общий) 16 июня 1990 года.

Раунд 2 

 1. «Калгари» получил выбор во втором раунде от «Детройта» в обмен на защитника Брэда Маккриммона 15 июня 1990 года.
 «Нью-Джерси» получил выбор во втором раунде, выбор в первом раунде (20 общий) и выбор во втором раунде (29 общий) от «Калгари» в обмен на выбор в первом раунде (11 общий) и выбор во втором раунде (32 общий) 16 июня 1990 года.
 2. «Калгари» получил выбор во втором раунде от «Питтсбурга» в обмен на нападающего Джо Маллена 16 июня 1990 года.
 3. «Калгари» получил выбор во втором раунде от «Миннесоты» в обмен на нападающего Питера Лаппина 5 сентября 1989 года.
 «Нью-Джерси» получил выбор во втором раунде, выбор в первом раунде (20 общий) и выбор во втором раунде (24 общий) от «Калгари» в обмен на выбор в первом раунде (11 общий) и выбор во втором раунде (32 общий) 16 июня 1990 года.
 4. «Калгари» получил выбор во втором раунде и выбор в первом раунде (11 общий) от «Нью-Джерси» в обмен на выбор в первом раунде (20 общий) и два выбора во втором раунде (24 и 29 общий) 16 июня 1990 года.
 5. «Ванкувер» получил выбор во втором раунде и защитника Роберта Нордмарка от «Сент-Луиса» в обмен на защитника Дэйва Рихтера 6 сентября 1988 года.
 «Сент-Луис» получил выбор во втором раунде, защитника Харольда Снепстса и нападающего Рича Саттера от «Ванкувера» в обмен на выбор в первом раунде (18 общий), выбор во втором раунде драфта-92 и защитника Эдриена Плавсика 6 марта 1990 года.
 6. «Филадельфия» получила выбор во втором раунде и нападающего Кевина Магуайра от «Баффало» в обмен на выбор в четвёртом раунде драфта-91 и защитника Джея Уэллса 6 марта 1990 года.
 7. «Филадельфия» получила выбор во втором раунде от «Бостона» в обмен на нападающего Брайана Проппа 3 марта 1990 года.

Раунд 3 

 1. «Филадельфия» получила выбор в третьем раунде и вратаря Уэнделла Янга от «Ванкувера» в обмен на вратаря Даррена Дженсена и защитника Дэррила Стэнли 31 августа 1987 года.
 2. «Филадельфия» получила выбор в третьем раунде от «Питтсбурга» и денежную компенсацию в обмен на вратаря Уэнделла Янга и выбор в седьмом раунде (130 общий) 2 сентября 1988 года.
 3. «Филадельфия» получила выбор в третьем раунде от «Торонто» в обмен на выбор в восьмом раунде драфта-91 и нападающего Кевина Магуайра 16 июня 1990 года.
 4. «Нью-Джерси» получил выбор в третьем раунде и нападающего Стива Руни от «Виннипега» в обмен на выбор в седьмом раунде драфта-89 и вратаря Алена Шеврье 19 июля 1988 года.
 5. «Монреаль» получил выбор в третьем раунде от «Чикаго» в обмен на нападающего Жослена Лемье 5 января 1990 года.
 6. «Питтсбург» получил выбор в третьем раунде и вратаря Тома Баррассо от «Баффало» в обмен на защитника Дуга Боджера и нападающего Дэррина Шеннона 13 ноября 1988 года.

Раунд 4 

 1. «Нью-Джерси» получил выбор в четвёртом раунде и нападающего Уолта Поддубни от «Квебека» в обмен на выбор в восьмом раунде (158 общий), защитника Джо Сиреллу и нападающего Клода Луазеля 17 июня 1989 года.
 2. «Эдмонтон» получил выбор в четвёртом раунде от «Филадельфии» в обмен на нападающего Норма Лякомба 5 января 1990 года.
 3. «Лос-Анджелес» получил выбор в четвёртом раунде от «Айлендерс» в качестве компенсации за подписание вратаря Гленна Хили 16 августа 1989 года.
 «Рейнджерс» получили выбор в четвёртом раунде и денежную компенсацию от «Лос-Анджелеса» за подписание защитника Барри Бека 1 сентября 1989 года.
 4. «Рейнджерс» получил выбор в четвёртом раунде от «Лос-Анджелеса» в обмен на защитника Дина Кеннеди 3 февраля 1989 года.
 «Миннесота» получила выбор в четвёртом раунде, нападающего Ульфа Далена и выбор в четвёртом раунде драфта-91 от «Рейнджерс» в обмен на нападающего Майка Гартнера 6 марта 1990 года.
 6. «Виннипег» получил выбор в четвёртом раунде, выбор в 12 раунде драфта-89 и защитника Кента Карлсона от «Сент-Луиса» в обмен на нападающего Питера Доуриса 29 сентября 1988 года.
 7. «Торонто» получил выбор в четвёртом раунде от «Эдмонтона» в обмен на нападающего Владимира Ружичку 21 декабря 1989 года.

Раунд 5 

 1. «Рейнджерс» получили выбор в пятом раунде от «Квебека» в качестве компенсации за подписание свободного агента нападающего Ги Лафлёра 14 июля 1989 года.
 2. «Рейнджерс» получили выбор в пятом раунде от «Детройта» в обмен на защитника Джима Пэвиса 8 марта 1988 года.
 «Детройт» получил выбор в пятом раунде и нападающего Криса Макрэя от «Рейнджерс» в обмен на нападающего Криса Кинга 7 сентября 1989 года.
 3. «Вашингтон» получил выбор в пятом раунде от «Торонто» в обмен на нападающего Лу Франческетти 29 июня 1989 года.
 4. «Баффало» получил выбор в пятом раунде от «Рейнджерс» в обмен на защитника Линди Раффа 7 марта 1989 года.
 5. «Рейнджерс» получили выбор в пятом раунде и нападающего Кэри Уилсона от «Хартфорда» в обмен на нападающего Брайана Лоутона, Дона Мэлоуни и защитника Норма Макайвера 26 декабря 1988 года.
 6. «Баффало» получил выбор в пятом раунде и нападающего Стива Ладзика от «Чикаго» в обмен на выбор в шестом раунде (124 общий) и вратаря Жака Клутье 28 сентября 1989 года.
 7. «Нью-Джерси» получил выбор в пятом раунде от «Калгари» в обмен на защитника Джима Корна 6 марта 1990 года.

Раунд 6 

 1. «Питтсбург» получил выбор в шестом раунде от «Ванкувера» в обмен на защитника Рода Бускаса 24 октября 1989 года.
 2. «Чикаго» получил выбор в шестом раунде и вратаря Жака Клутье от «Баффало» в обмен на выбор в пятом раунде (100 общий) и нападающего Стива Ладзика 28 сентября 1989 года.

Раунд 7 

 1. «Питтсбург» получил выбор в седьмом раунде и вратаря Уэнделла Янга от «Филадельфия» в обмен на выбор в третьем раунде (47 общий) 2 сентября 1988 года.
 2. «Баффало» получил выбор в седьмом раунде от «Чикаго» в обмен на нападающего Уэйна ван Дорпа 16 февраля 1989 года.
 3. «Питтсбург» получил выбор в седьмом раунде от «Баффало» в обмен на нападающего Уэйна ван Дорпа 30 сентября 1988 года.

Раунд 8 

 1. «Квебек» получил выбор в восьмом раунде, защитника Джо Сиреллу и нападающего Клода Луазеля от «Нью-Джерси» в обмен на выбор в четвёртом раунде (64 общий) и нападающего Уолта Поддубни 17 июня 1989 года.
 2. «Вашингтон» получил выбор в восьмом раунде от «Сент-Луиса» в обмен на защитника Роба Уистла 1 июня 1990 года.

Раунд 9

Раунд 10

Раунд 11

Раунд 12

Итоги драфта 
Всего на драфте было выбрано 250 хоккеистов из 7 стран. Подавляющее большинство хоккеистов были из Канады и США. Среди европейских стран наибольшее представительство у Чехословакии. После распада Чехословакии 16 хоккеистов стали гражданами Чехии и 6 — Словакии (у нападающего Петера Бондры на момент драфта было только гражданство СССР, поэтому в таблице он отмечен как советский хоккеист. Гражданство Словакии он получил позднее).

Никто из одиннадцати хоккеистов, выбранных «Эдмонтон Ойлерз», в НХЛ не провёл ни одного матча.

Данные приведены согласно nhl.com

Примечания

Ссылки 
 Драфт НХЛ 1990 года на hockeydb.com
 

Драфты НХЛ